Terena (São Pedro), plaats in Portugal.
 Terena (volk), inheems volk in Brazilië.
 Terena (taal), taal gesproken door dit volk.
 TERENA, Trans-European Research and Education Networking Association